dardánok, ókori nép Kis-Ázsiában
 dardánok, ókori nép a Balkán-félszigeten